La Primera División 1965 è stata la trentacinquesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la trentacinquesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1965 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1965
Campionato argentino di calcio